Табір великої Польщі (Obóz Wielkiej Polski) — радикальна політична організація польських націоналістів, створена під час інавгураційного з'їзду 4 грудня 1926 року в Познані з ініціативи Романа Дмовського та членів Народного національного союзу і представників інших правих партій. Створення табору було спрямоване на об'єднання правих опонентів Санації, вплив на суспільство в дусі національної ідеї та боротьбу з Санацією. Організаційно табір був близький до фашистської партії.

 Табір великої Польщі — польське націоналістичне об'єднання націонал-демократичного спрямування. Має статус юридичної особи. Під цим ім'ям заснований в 2003 році Марчином Марковским, як громадське об'єднання у Вроцлаві. Як зазначено на сайті об'єднання, — ЛВП продовжує справу і політику Романа Дмовського. Офіційний орган ЛГП — «Новий Авангард». Крім цього рух публікує «Національні хроніки». Об'єднання використовує в якості герба зображення білого орла, який тримає Меч хороброго (коронаційний меч польських королів), обвитий білою і червоною стрічками.

Посилання